Серге́й Суво́ров:
 Суворов, Сергей Александрович (1869 или 1870—1918) — общественный деятель, философ, литератор, статистик.
 Суворов, Сергей Алексеевич (1964) — советский и российский борец греко-римского стиля.
 Суворов, Сергей Георгиевич (1902—1994) — советский учёный, популяризатор науки, партийный и издательский деятель.
 Суворов, Сергей Николаевич (1918—1963) — Герой Советского Союза.
 Суворов, Сергей Романович (1922—1942) — Герой Советского Союза.